Флаг муниципального образования «Ро́щинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 14 июля 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5637.

Описание 
Решение о гербе и флаге поселения, утверждённое 14 июля 2009 года Советом депутатов муниципального образования «Рощинское городское поселение» № 209, существует в двух, различающихся между собой, вариантах.

Согласно сайту министерства юстиции Российской Федерации, утверждены следующие флаг и герб:

«Флаг муниципального образования „Рощинское городское поселение“ Выборгского района Ленинградской области представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования „Рощинское городское поселение“ Выборгского района Ленинградской области в голубом, белом и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом поле серебряный восстающий кот, держащий передними и одной задней лапами золотое кантеле (карело-финские гусли), сопровождаемый в углах проросшими из углов золотыми трелапками лиственницы».

Согласно сайту Рощинского городского поселения, были утверждены другие флаг и герб:

«Флаг муниципального образования „Рощинское городское поселение“ Выборгского района Ленинградской области представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования „Рощинское городское поселение“ Выборгского района Ленинградской области в голубом, белом и красным цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В серебряном поле с лазоревым (синим, голубым) левым ельчатым боковиком червлёная (красная) восстающая лисица, держащая передними и одной задней лапами червлёное кантеле (карело-финские гусли)».

Обоснование символики 
Флаг составлен на основании герба муниципального образования, в соответствии с традициями и правилами геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Карело-финские гусли — кантеле, как две капли воды похожие на русские гусли олицетворяют былое название волости (большая часть которой входила в территорию современного муниципального образования), озёра и одноимённое название пристанционного посёлка Каннельярви. Вторая часть названия (ярви) переводится как «озеро» (голубой цвет полотнища).

С Райволой (Рощино) связано творчество поэтессы Эдит Сёдергран, родившейся в Санкт-Петербурге, говорившей по-шведски, поскольку её родители выходцы из шведскоговорящих областей Финляндии.

На многих сохранившихся фотографиях поэтесса запечатлена вместе со своим котом. Неподалёку от могилы Эдит в 1992 году, в год её 100-летнего юбилея, появился сидящий на гранитном валуне бронзовый кот Тотти (по-шведски правильнее Тутти) — полосатый любимец Эдит, которого застрелил Галкин, её сосед по усадьбе. Говорят, Эдит очень горевала, похоронив его. По другой версии Тотти умер на могиле Эдит от тоски. Эта скульптура выполнена финским скульптором Ниной Терно на деньги общества Эдит Сёдергран с центром в Нэрпесе (Нарпио).

Таким образом, серебряный восстающий (то есть, стоящий на задних лапах) кот, держащий кантеле олицетворяет собой творчество, духовную жизнь Райволы—Рощино и служит напоминанием о творчестве поэтессы Эдит Сёдергранд, чья жизнь была связана с Райволой.

Красная восстающая лисица напоминает о названии населённого пункта Пушное, данное по находившейся там звероферме, где разводили особую породу красных лисиц.

Золотые трелапки лиственницы напоминает о природе муниципального образования Рощинское городское поселение. Голубой ельчатый боковик напоминает о природе муниципального образования Рощинское городское поселение. Современное название — Рощино — посёлок получил в 1948 году, из-за высаженной здесь ещё в XVIII веке Корабельной рощи. Рощу часто называют петровской, хотя первые сибирские лиственницы были посажены здесь уже после смерти Петра I, в 1738 году. Другое название рощи — Линдуловская (или Птичья). В окрестностях Рощино много озёр.

Голубой цвет (лазурь) — истина, чистое небо, слава, честь, верность, искренность, безупречность. Голубизна вод озёр.

Белый цвет (серебро) — чистота помыслов, искренность, правдивость, невинность, благородство, откровенность, непорочность, надежда.

Жёлтый цвет (золото) — постоянство, прочность, знатность, справедливость, верность, благодать, солнечный свет.

Красный цвет — символ труда, жизнеутверждающей силы, мужества, самоотверженности, праздника, красоты, солнца и тепла.

Примечания